

Список видов, входящих в род 
 Список составлен на основе данных сайта The Plant List.
 Знаком × отмечены виды, имеющие гибридное происхождение.
 Синонимика видов в данном списке не приводится.
По информации базы данных The Plant List (2013), род включает 147 признанных видов
.

Примечания

Ссылки 

  Цератостилис на сайте The Plant List

Цератостилис
Ceratostylis